Gorghi ima više značenja:
 Gorghi, Padova
 Gorghi, Rovigo